LHO steht für:
 Landeshaushaltsordnung (Deutschland)
Landeshaushaltsordnung (Berlin)
 Leistungs- und Honorarordnung des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins
 Live Human Organs (Cargo Code) siehe Abkürzungen/Luftfahrt/L–R
 Bahnhof Holleben (nach DS100) in Holleben (Teutschenthal), Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Langho railway station (Bahnhofscode), Bahnhof von Langho in Ribble Valley, Lancashire in England
 Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer
 ᖢ (LHO), eine der Silben der Kanadischen Silbenschrift, siehe auch Unicodeblock Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner

Lho steht für:
 Lho, Dorf im Distrikt Gorkha, Nepal

Abkürzung